Лиляна Здравкова Ковачева е българска актриса.

Биография 
Родена на 6 април 1948 г. в село Рудник, Варненско. Завършва през 1974 г. актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Работила е в Драматичен театър „Адриана Будевска“ в Бургас (1974 – 1979), в СИФ (1979-) и Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново.

Филмография

Външни препратки 
 
 Лиляна Ковачева в КиноПоиск
 Лиляна Ковачев в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени в област Варна